Лангаришо, или Лангаришохский джамоат () — сельская община (джамоат) в Таджикабадском районе Таджикистана. Административный центр — пос. Лангаришо. 

В состав джамоата входят 15 сельских населённых пунктов. Население — 10 410 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

История 
Указом от 23 октября 1950 года к/с Дегильмон Таджикабадского района был ликвидирован, а его территория включена в состав кишлачного совета Лангаришо.
Указом от 24 сентября 1951 года кишлачный совет Дараи Назарак района Тоджикобод был упразднен, а его территория включена в состав кишлачного совета Лангари Шох того же района.
Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 6 января 1965 года к/с Калаи-Лабиоб, Нушор и Лангаришо Джиргатальского района были включены в состав Гармского района.

Примечания 

Сельские джамоаты Таджикабадского района
Сельские общины Таджикистана